Необатия () — род растений семейства Орхидные. Род назван в честь Жозефа Перье-де-ла-Бати (1873—1958), французского ботаника, исследователя флоры Мадагаскара.

Ареал 
Виды рода Необатия распространены во влажных лесах Мадагаскара и Коморских островов.

Морфологическое описание 
Растения с белыми, зелёными или бело-зелёными цветками. Эпифиты.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 5 видов:

Примечания

Литература 
 L. Aners Nilsson, Lars Johnsson, Lydia Ralison, Emile Randrianjohany (dec. 1987). «Angraecoid Orchids and Hawkmoths in Central Madagascar: Specialized Pollination Systems and Generalist Foragers». Biotropica (The Association for Tropical Biology and Conservation) 19 (4): 310–318.

Ссылки 
 L. Watson and M. J. Dallwitz. The families of flowering plants: Orchidaceae Juss. 

Орхидные
Таксоны растений, названные в честь людей